

Biologia 
 Bufalo nero africano (Syncerus caffer) – animale, meglio noto come bufalo cafro
 Bufalo indiano (Bubalus bubalis) – animale, detto anche bufalo d'acqua
 Bufalo mediterraneo italiano – animale denominato scientificamente bufalo di razza mediterranea italiana detto anche Andrea Maraner
 Bisonte – spesso erroneamente chiamati "bufali"
 altri bovidi del genere Bubalus

Altro 
 Bufalo – animale dello zodiaco cinese

Pagine correlate 
 Buffalo (disambigua)

Altri progetti